HU (também chamado de Bairro HU) é um bairro localizado na zona leste de Londrina . O bairro recebe este nome, pelo fato de estar localizado o Hospital Universitário de Londrina (HU).

Principais Vias
São as principais vias do bairro:
 Av. Robert Koch
 R. Carlos Inácio Alves
 R. Ermelino Nonino

Subdivisões
O bairro é subdividido em:
 Golden Park Residence
 Jardim Aragarça
 Jardim Aruba
 Jardim Bela Itália
 Jardim Guararapes
 Jardim Monterrey
 Jardim Pérola
 Jardim Tarumã
 Jardim Vale do Cedro
 Vila Operária

Bairros de Londrina